Hever (dvorac), dvorac u mjestu Hever
 Hever (mjesto), naselje u grofoviji Kent
 Hever (obitelj)